Erlenmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Erlenmeyer (1822–1877), deutscher Psychiater
 Albrecht Erlenmeyer (1849–1926), deutscher Psychiater
 Emil Erlenmeyer (1825–1909), deutscher Chemiker
 Friedrich Gustav Karl Emil Erlenmeyer (1864–1921), deutscher Chemiker (auch Emil genannt, Sohn von Emil Erlenmeyer)
 Hans Erlenmeyer (1900–1967), deutsch-schweizerischer Chemiker

Siehe auch:
 Erlenmeyerkolben
 Erlenmeyer-Regel
 Erlenmeyer-Synthese